Піт Сампрас до цього тричі поспіль ставав чемпіоном, але в чвертьфіналі його несподівано переміг 17-й номер посіву Ріхард Крайчек. Ця поразка стала єдиною для Сампраса між 1993 і 2000 роками.

У фіналі Крайчек переміг іншого несподіваного фіналіста Малівая Вашінгтона. Спочатку Крайчек не був посіяний, але він замінив як 17 номер посіву Томаса Мустера, який був посіяний під 7-м номером, але знявся перед самим початком змагань.

Багато високо посіяних тенісистів вибули на ранніх стадіях турніру, серед яких чемпіон Вімблдону 1992 Андре Агассі (3-й номер посіву), чинний тоді переможець Відкритого чемпіонату Франції 1996 Євген Кафельников (5), 
Майкл Чанг (6) та фіналіст Вімблдону 1993 Джим Кур'є (9), всі в першому колі. Триразовий чемпіон Вімблдону Борис Беккер (2-й номер посіву) знявся в третьому колі під час матчу проти Невілла Годвіна через травму зап'ястка.

Сіяні гравці 

Сьомий номер посіву Томас Мустер знявся до початку турніру через травму. Його позицію в сітці зайняв несіяний гравець з найвищим рейтингом Ріхард Крайчек під 17-м номером.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1996 Wimbledon Men's Singles draw 

1996 у тенісі
Вімблдонський турнір